Baanrecord (golf)
Baanrecord (schaatsen)
Parcoursrecord